Loderbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Loderbach (Affinger Bach), linker Zufluss des Affinger Bachs nach Gebenhofen, Gemeinde Affing, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Loderbach oder Rettenbacher Mühlbach, rechter Oberlauf des Bogenbachs nahe Rettenbach, Gemeinde Sankt Englmar, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Loderbach (Ransbach), rechter Zufluss des Ransbachs (zur Lauer) vor Thundorf in Unterfranken, Landkreis Bad Kissingen, Bayern

Ort:
 Loderbach (Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern